Belgische personen en personages

Nederlandse personen

overige